le Zanguezour, un massif à la frontière entre le Nakhitchevan et l'Arménie ;
le Zanguezour, un des noms historiques du Syunik, une région de l'Arménie qui comprend le massif.